Rubén Díaz puede referirse a:

 Rubén Toribio Díaz (1952-), futbolista peruano (profesional durante 1972-n/d);
 Rubén Oswaldo Díaz (1946-), futbolista argentino (profesional durante 1965-1978); o
 Rubén Díaz Vega (n/d), constitucionalista mexicano y catedrático en la Universidad de Sonora en México.
 Rúben Dias, futbolista portugués profesional, actualmente juega en el club Manchester City.